Novikov kan som auktorsförkortning betyda:

 Vladimir Sergeevich Novikov
 V.S. Novikov

Robotskapade auktorsförkortningar